Rødding er en fiskeslægt og navnet på flere byer i Danmark:
 Rødding (Vejen Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Rødding Sogn, Vejen Kommune
 Rødding (Viborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Rødding Sogn, Viborg Kommune
 Rødding (Skive Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Rødding Sogn – Skive Kommune – multi 1
 Rødding (Herning Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vildbjerg Sogn, Herning Kommune

 Røddinge – En mindre bebyggelse / landsby i Damsholte Sogn
 Røddinger - arter i fiskeslægten rødding

Se også 
 Rødding Herred – gammelt herred med navn efter Rødding i nuværende Skive Kommune
 Rødding Højskole – folkehøjskole i Vejen Kommune
 Rødding Kommune – tidligere kommune, siden 2007 en del af Vejen Kommune
 Rødding Sogn – navn på tre forskellige sogne i Danmark